Frédéric Leygonie est un auteur français de jeux de société.

Ludographie

Seul auteur 
 Countdown, 1997, Piatnik

Avec Sylvie Barc et Jean-Charles Rodriguez 
 Élixir, 1993, Asmodée

Avec Dominique Granger 
 Trauma, 1988

Liens externes 
  Les jeux de Frédéric Leygonie sur Luding

Auteur de jeux de société
Auteur français de jeux de rôle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)